Henryk z Wierzbnej, zm. 1319 – biskup wrocławski
 Henryk z Wierzbnej, zm. 1337-1340 – kanonik wrocławski
 Henryk z Wierzbnej, zm. 1342-1343 – archidiakon wrocławski